Давид Вачаганович Джангирян (род. 13 ноября 1992 года, Нижневартовск, Россия), более известный под сценическим псевдонимом Jeembo — российский хип-хоп-исполнитель армянского происхождения, автор песен, бывший участник творческих объединений «Dead Dynasty», «YungRussia» и «Booking Machine». В своей дискографии имеет 2 студийных альбома, 4 мини-альбома и несколько синглов

Биография и музыкальная карьера

Ранний период: юность — начало музыкальной карьеры 
Родился 13 ноября 1992 года в Нижневартовске. Прожив определённый период времени в Нижневартовске, родители Давида приняли решение переехать жить в столицу Башкирии — Уфу, поскольку там проживали их родственники. В школьные годы Джангирян слушал рок, а хип-хоп музыкой увлёкся после того, как услышал один из треков Noize MC на «7-ом официальном баттле hip-hop.ru». Также до известности Давид записывал треки дома с Грязным Рамиресом у общего знакомого.

Объединения «YungRussia» и «Dead Dynasty» — уход из «Dead Dynasty» 
Одним из первых записанных треков является лонгмикс под названием Iraq при участии уроженцев Уфы — i61, Boulevard Depo, Tveth, Basic Boy, Glebasta Spal, записанный и выпущенный в 2013 году.

В 2014 году Boulevard Depo собрал движение молодых исполнителей «YungRussia», куда вошли объединения «Dead Dynasty», «Dopeclvb», «Sabbat Cult» и «Litalima». В этом же году Джангирян попал в список 11 самых перспективных рэп-исполнителей по версии сайта Rap.ru.

В начале 2015 года «YungRussia» отправились в общий концертный тур под названием Showcase Tour, позже Джангирян стал новым членом творческого объединения «Dead Dynasty», лидером которого является Pharaoh. 24 августа 2016 года состоялся релиз совместного с Tveth мини-альбома под названием Painkiller, на котором гостевым участием отметился только Pharaoh. 24 ноября 2016 года вышел музыкальный видеоклип на трек Nina с вышеупомянутого релиза. Осенью 2016 года движение «YungRussia» отправилось в прощальный концертный тур Harvest Time, после чего объединение распалось.

26 сентября 2017 года вышел музыкальный видеоклип на совместный с Pharaoh сингл Chainsaw, который является последней работой Jeembo в составе «Dead Dynasty», после чего покинул его.

Присоединение к «Booking Machine» 
Осенью того же года стало известно, что Jeembo вместе с Tveth стали новыми артистами концертного агентства «Booking Machine», генеральным директором которого являлся Oxxxymiron.

16 февраля 2018 года вышел второй совместный с Tveth мини-альбом Painkiller II. 9 августа 2018 года вышел большой лонг-микс Konstrukt со всеми действующими артистами «Booking Machine» в преддверии крупного фестиваля. Помимо Джангиряна в нём приняли участие Porchy, May Wave$, Loqiemean, Thomas Mraz, Tveth, Souloud, Markul и Oxxxymiron. 8 октября 2018 года состоялся релиз дебютного сольного мини-альбома под названием Gravewalker, с гостевым участием Tveth, Boulevard Depo, Лауд и PSCHD. 21 ноября 2018 года вышел клип на трек Кровавый спорт.

12 марта 2019 года вышла заключительная часть трилогии Painkiller — совместный с Tveth мини-альбом Painkiller III. 10 апреля 2019 года вышел музыкальный видеоклип на трек M.O.D. при участии Boulevard Depo и Лауд.

Уход из «Booking Machine» и выпуск сольного альбома 
6 марта 2020 года Jeembo, вместе с Tveth, Markul и Thomas Mraz, ушли из концертного агентства «Booking Machine».
4 июля 2020 года в своём Instagram-аккаунте Давид анонсировал сольный альбом, выход которого состоялся 24 июля 2020 года. Помимо Давида в альбоме можно услышать Boulevard Depo, TVETH, etnaise, DMTXIII, OBLADAET и PlayThatBoiZay. За инструментальную часть отвечали White Punk, Ray Qwa, Highself и другие.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы 

Участие на релизах у других исполнителей

Видеография

Сольные видеоклипы

Участие

Концертные туры

В составе «YungRussia»

Совместно с Tveth

Сольно

Примечания 

Рэперы России